Вышково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вышково — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Вышково — деревня в Минском районе Минской области.
 Вышково — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Вышково — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Вышково — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Вышково — село в Лихославльском районе Тверской области.
 Вышково — деревня в Удомельском районе Тверской области.

Украина 
 Вышково — посёлок городского типа в Хустском районе Закарпатской области.